Села в Україні:
 Вовчківці — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Вовчківці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район